Wallerstein (Zwaben), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Immanuel Wallerstein (1930–2019), een Joods-Amerikaanse socioloog